József Szabó de Szentmiklós, Hongaars geologist (1822-1894)
 József Szabó (voetballer, 1896), Hongaars voetballer (1896-1973)
 József Szabó (schilder), Hongaars schilder (1925-2010)
 Jozjef Sabo, Oekraïens voetballer, geboren in 1940
 Joseph Szabo, Amerikaans fotograaf, geboren in 1944
 József Szabó (voetballer, 1956) (1956), Hongaars voetballer
 József Szabó (zwemmer) (1969), Hongaars zwemmer